Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau wurde vom 27. bis 30. Juli auf dem Krylatskoje Sports Complex Archery Field in Krylatskoje ausgetragen. 29 Athletinnen nahmen teil. 

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA-Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützinnen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Frauen
Frauenschießsportwettkampf